Кресвік, Кресвік англ. Creswick – місто у центральній частині Вікторії, Австралія.
 Томас Кресвік (англ. Thomas Creswick, 5 лютого 1811 - 28 грудень 1869) - британський пейзажист і ілюстратор.